Richard Cook ou Cooke peut faire référence à :

Arts et divertissement 
 Richard Cook (1784-1857), peintre britannique 
 Richard Cook, peintre britannique contemporain 
 Richard Cook (1957-2007), écrivain britannique de jazz et dirigeant de maison de disques 
 Richard B. Cook (1838-1916), auteur britannique 
 Rick Cook (1944-), auteur américain 
 Dick Cook, président de Disney Studios

Politique et droit 

 Richard Cooke (député de Lymington) (1561-1616), député et secrétaire d'État à l'Irlande 
 Richard Cooke (député de Preston) (décédé en 1579), homme politique anglais; Député de Stamford, Preston et Tavistock 
 Richard Cecil Cook (1902-1977), juge australien 
 Richard C. Cook (né en 1946), ancien analyste du gouvernement fédéral américain 
 Richard Cook, ancien vice-président du parti conservateur et unioniste écossais, président du Constitutional Research Council 
 Richard Cook, enseignant et candidat aux élections à la Chambre des représentants des États-Unis dans le Mississippi, 2010 
 Richard Cook (député de Coventry), député de Coventry

Autre 

 Richard Joseph Cooke (1853-1931), évêque méthodiste américain 
 Richard E. Cook (né en 1930), dirigeant américain de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours
 Richard W. Cook (1907-1992), ingénieur américain 
 Rick Cook (architecte) (né en 1960), architecte de la ville de New York 
 Richard Cooke (footballeur) (né en 1965), ancien footballeur anglais 
 Richard J. Cook, éducateur américain 
 Richard M. Cook, universitaire américain en littérature américaine